

Жанаарик — село, Капланбецький сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жанаарик — село, Куркелеський сільський округ, Сариагаський район, Туркестанська область